Песчанка — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Забельской волости.

Деревня расположена у северо-восточного берега озера Ущо, в 27 км к юго-востоку от районного центра города Пустошка.

 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 41 житель.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района